1952 Голяма награда на Швейцария е 3-то за Голямата награда на Швейцария и е първи кръг от сезон 1952 във Формула 1, провежда се на 18 май 1952, на пистата Бремгартен, Берн, Швейцария.

Преди състезанието

Резултати

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Швейцария